Электрокардиография — методика регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца.
 Электрическая карьерная гусеничная — электрическая карьерная полноповоротная лопата на гусеничном ходу, предназначенная для выемки и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых и вскрышных пород, в том числе тяжёлых скальных, предварительно разрыхлённых взрывом.